Балановський — білоруське, українське та російське прізвище.

Відомі носії:
 Балановський Володимир Вікторович — український військовий, старший матрос, учасник україно-російської війни.
 Балановський Інокентій Андрійович (1885 — не раніше 1937) — радянський астроном українського походження.
 Балановський Олег Павлович (1977—2021) — російський геномний географ.
 Балановський Юрій Васильович (1914—1984) — український художник.

Білоруські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища